Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (23., 24. bzw. 25. Juli 2021) bis zum Saisonfinale am 15. Mai 2022 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (letzter Spieltag vor der Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers, 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (; bis zum 25. Spieltag), Mike Büskens (/; Interimstrainer ab dem 26. Spieltag)
Kapitän: Danny Latza (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Markus Anfang (; bis zum 13. Spieltag),  (; Interimstrainer am 14. Spieltag), Christian Brand (; Interimstrainer am 15. Spieltag), Ole Werner (/; ab dem 16. Spieltag)
Kapitän:  ()

Hamburger SV 

Cheftrainer: Tim Walter (/)
Kapitän: Sebastian Schonlau (/)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht (/)
Kapitän: Fabian Holland ()

FC St. Pauli 

Cheftrainer: Timo Schultz (/)
Kapitän: Philipp Ziereis (/)

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt (/)
Kapitän: Patrick Mainka (/)

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Lukas Kwasniok ()
Kapitän: Ron Schallenberg (/)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Robert Klauß (/)
Kapitän: Enrico Valentini (/)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Ole Werner (; bis zum 7. Spieltag), Dirk Bremser (/; Interimstrainer am 8. und 9. Spieltag), Marcel Rapp (/; ab dem 10. Spieltag)
Kapitän: Hauke Wahl (/)

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Christian Preußer (/; bis zum 21. Spieltag), Daniel Thioune (; ab dem 22. Spieltag)
Kapitän: Adam Bodzek (/)

Hannover 96 

Cheftrainer: Jan Zimmermann (/; bis zum 15. Spieltag), Christoph Dabrowski (; Interimstrainer ab dem 16. Spieltag)
Kapitän: Marcel Franke (/)

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Christian Eichner (/)
Kapitän: Jerôme Gondorf ()

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Jens Härtel ()
Kapitän: Markus Kolke (/)

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Gerhard Kleppinger () &  (; beide bis zum 7. Spieltag), Alois Schwartz (/; ab dem 8. Spieltag)
Kapitän: Dennis Diekmeier (/)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Benedikt Gimber (/)

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Alexander Schmidt (/; bis zum 24. Spieltag),  (; ab dem 25. Spieltag)
Kapitän: Sebastian Mai (; bis zum 13. Spieltag), Yannick Stark (; ab dem 14. Spieltag)

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer:  (; bis zum 7. Spieltag), Marc Hensel (; 8. bis 23. Spieltag),  (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Martin Männel (/)

FC Ingolstadt 04 

Cheftrainer: Roberto Pätzold (; bis zum 8. Spieltag), André Schubert (; 9. bis 16. Spieltag), Rüdiger Rehm (; ab dem 17. Spieltag)
Kapitän: Stefan Kutschke (/)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22
 Kader der 3. Fußball-Liga 2021/22

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Kaderliste